Jméno a příjmení Miloslav Bureš má více nositelů:

 Miloslav Bureš (spisovatel) (1909–1968), český básník a prozaik
 Miloslav Bureš (esejista) (1914–1978) – český esejista o husitských zbraních
 Miloslav Bureš (1930–1978) – český hudebník a trumpetista